Yela bezeichnet:
 Yela, andere Bezeichnung für die Insel Rossel des Louisiade-Archipels
 auf der Insel Rossel gesprochene Sprache, siehe Yélî Dnye
 Yela (Sprache), eine der Sprachen in der Demokratischen Republik Kongo
 Yela (Liberia), Ort im Norden Liberias

Yela ist der Nachname von:
 Rafael Yela Günther (1888–1942), guatemaltekischer Bildhauer und Maler

YE-LA steht für:
 , ISO-3166-2-Code des jemenitischen Gouvernements

Siehe auch:
 Yella
 Jela

Abkürzung